Die Fußball-Verbandsliga Hamburg 2002/03 war die 58. Spielzeit der höchsten Amateurklasse des Hamburger Fußball-Verbandes. Die Verbandsliga Hamburg war eine Ligenebene unterhalb der Oberliga Nord. Sie wurde in einer Staffel ausgetragen.

Im Vergleich zur Vorsaison kam keine Mannschaft aus der Oberliga Nord in die Verbandsliga, lediglich die fünf Aufsteiger VfL Lohbrügge (Wiederaufstieg nach fünf Jahren), TSV Uetersen (Wiederaufstieg nach 32 Jahren), Uhlenhorster SC Paloma, TSV Wandsetal und FC Örnek Türkspor (alle drei erstmals in der höchsten Hamburger Amateurklasse).

Sieger wurde der Harburger TB 1865, der auf den Aufstieg verzichtete und seine Mannschaft in die Bezirksliga zurückzog. Dafür rückte der Zweitplatzierte SC Victoria Hamburg nach, der in die Oberliga Hamburg/Schleswig-Holstein aufstieg. Der Dritt- und Viertplatzierte bestritten zwei Aufstiegsspiele gegen den Zweit- und Drittplatzierten der Verbandsliga Schleswig-Holstein, den TSV Kropp und die Amateurmannschaft des VfB Lübeck, in denen sie sich durchsetzten und aufstiegen.

Am Saisonende mussten die Mannschaften auf den letzten drei Plätzen absteigen. Der TSV Uetersen, TSV Wandsetal und FC Örnek Türkspor mussten die Verbandsliga nach einer Saison wieder verlassen.

Abschlusstabelle 

|}

Literatur

Weblinks 
 Tabellen der Verbandsliga Hamburg 2002/03 im deutschen Fußball-Archiv

2002
Fußballsaison 2002/03